Ниага́ра-он-те-Лейк () — канадский город, расположенный около места, где река Ниагара впадает в озеро Онтарио в районе Ниагара на юге Онтарио. На противоположном берегу реки Ниагара находится Янгстаун (Нью-Йорк).

Примечания

Ссылки 
 L’Encyclopédie canadienne: Niagara-on-the-Lake 
 Официальный сайт Ниагара-он-те-Лейка
 Сайт Торговой палаты Ниагара-он-те-Лейка 
 Сайт музея Ниагара-он-те-Лейка
 Images from the Historic Niagara Digital Collections at the Niagara Falls Public Library 

Города Онтарио